Peter Hanisch ist der Name folgender Personen:

* Peter Hanisch (Sportfunktionär) (* 1935), deutscher Sportfunktionär
 Peter Hanisch (Fußballspieler) (1952–2009), deutscher Fußballspieler